«Свобо́дное сло́во» (полное название: «Свободное слово: Ежемесячный карпато-русский журнал», ) — русский эмигрантский ежемесячный журнал в США. Основан как «Свободное слово Карпатской Руси», переименован в конце 1970-х годов в «Свободное Слово Руси».

Журнал основал выходец из Закарпатья Михаил Ильич Туряница в 1958 году, первый номер вышел в январе 1959 года. Издавался в городах Ньюарк, Маунт-Вернон, Финикс. Михаил Туряница редактировал журнал до 1989 года, потом — выходец из Белоруссии Олесь Россич. Адрес редакции: Free World, P.O. Box 61414, Phoenix. AZ 85082, USA.

Михаил Туряница стоял на позициях «триединства русского народа»: «Почему это великорусы — русские, а малорусы и белорусы — не русские? Неужели в Малой, Белой, Галицкой и Карпатской (Угорской) Руси жили не русские?.. Существует только один русский народ: от Попрада до Владивостока». «Окончательная заслуга создания Советской Незалежной Украины принадлежит тов. Сталину, во времена „царствования“ которого была окончательно сформирована Советская Украина». Журнал имел антикатолическую и антиукраинофильскую направленность, выступал с критикой антисоветизма Александра Солженицына. Как указывает русинский писатель Иван Петровций, журнал очень остро критиковал также русинского историка Пола Роберта Магочи.

При журнале существует издательство «Свободное слово Карпатской Руси».

Примечания 

Галицкое русофильство
Пресса русской эмиграции
Русины